Az USA-ban összesen 30 Washington megye és egy község található amelyeket mind George Washingtonról neveztek el.

A megyék 

 Washington megye (Alabama)
 Washington megye (Arkansas)
 Washington megye (Colorado)
 Washington megye (D. C.) (1871-ben megszüntették)
 Washington megye (Észak-Karolina)
 Washington megye (Florida)
 Washington megye (Georgia)
 Washington megye (Idaho)
 Washington megye (Illinois)
 Washington megye (Indiana)
 Washington megye (Iowa)
 Washington megye (Kansas)
 Washington megye (Kentucky)
 Washington megye (Louisiana)
 Washington megye (Maine)
 Washington megye (Maryland)
 Washington megye (Minnesota)
 Washington megye (Mississippi)
 Washington megye (Missouri)
 Washington megye (Nebraska)
 Washington megye (New York)
 Washington megye (Ohio)
 Washington megye (Oklahoma)
 Washington megye (Oregon)
 Washington megye (Pennsylvania)
 Washington megye (Rhode Island)
 Washington megye (Tennessee)
 Washington megye (Texas)
 Washington megye (Utah)
 Washington megye (Vermont)
 Washington megye (Virginia)
 Washington megye (Wisconsin)